XVII чемпионат мира по художественной гимнастике состоялся в Аликанте (Испания) с 4 по 7 ноября 1993 года. Гимнастки соревновались только по индивидуальной программе, включившей в себя состязания в командном и индивидуальном многоборье, а также в отдельных видах упражнений (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).

Медалисты

Финалы

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Командное многоборье

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Чемпионаты мира в Испании
Ноябрь 1993 года
Международные соревнования по гимнастике в Испании
Международные спортивные соревнования в Аликанте